Суперкубок Бельгии по футболу 2016 года () — 38-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встретились чемпион страны сезона 2015/16 «Брюгге» и обладатель Кубка Бельгии 2015/16 «Стандард». Встреча состоялась 23 июля. Титул в 14-й раз выиграл «Брюгге».

Матч

Отчёт о матче 
Благодаря двум мячам во втором тайме «Брюгге» сумел добыть победу в Суперкубке, находясь при этом с 41-й минуты в меньшинстве.

Примечания 

2016
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2016 году
События 23 июля
Июль 2016 года
Спортивные соревнования в Брюгге
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Стандард» Льеж
Национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2016